Solaris Urbino 12 LE
 Solaris Urbino 15 LE